Moratilla de los Meleros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moratilla de los Meleros (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Moratilla de los Meleros (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar